Пашозеро — пресноводное проточное озеро на территории муниципального образования Тарасовского Плесецкого района Архангельской области.

Физико-географическая характеристика 
Площадь озера — 1,1 км², площадь водосборного бассейна — 91,8 км². Располагается на высоте 89,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро течёт река Нельнега, приток Шорды.

В озере расположено не менее четырёх безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300411103000004851.

Примечания 

Бассейн Мехреньги
Озёра Плесецкого района